Каэр Сиди, или Каер Сиди (), — легендарная крепость в валлийской мифологии, которая находится в , где «неведомы старость и боль». Упомянута в Книге Талиесина (XIV век), написанной на средневаллийском языке. Крепость соединяет в себе различные миры и пространства. В Каэр Сиди возвышается бардовское сиденье поэта Талиесина.

Второй вариант происхождения названия — «Замок волшебного народа (сидов)».

Спиральный замок (спираль Гластонбери) 
Историю о святом Коллене можно сопоставить с другой средневековой легендой. По мнению Расселла, спираль Гластонбери конкретно упоминается в средневековой валлийской поэме под называнием «Добыча Аннона», датируемой Х веком. Она содержит наиболее ранние известные стихи о короле Артуре, в которых он пытается добыть сокровища Нижнего мира, приплыв туда на корабле со своими воинами. В каждом рефрене упоминается название одного из неприступных замков кельтской преисподней. 

Каэр Педриван, который назван «вечно вращающимся», в переводе означает «четырёхугольный замок»; Гластонбери-Тор имеет форму грубого ромба. «Каэр Видир» означает «замок из стекла», который валлийцы — правильно или неправильно — ассоциируют с Гластонбери. Каэр Веддвайт, «замок пиршеств», напоминает о пиршественном зале в замке Гвинна, скрытом в холме Тор. Каэр Сиди, что означает «спиральный замок», рассматривался Расселлом как конкретное указание на лабиринт в Гластонбери.

Примечания 

Мифические места
Валлийская мифология